Franciszek Studziński (1893–1964) –  polski oficer zawodowy w Wojsku Polskim w okresie międzywojennym, dowódca Okręgu Tarnopolskiego i zastępca dowódcy Obszaru Lwowskiego Armii Krajowej, więzień w PRL-u.
 Franciszek (Adam) Studziński (1911–2008) – polski prezbiter katolicki, dominikanin, kapelan w II Korpusie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, generał brygady Wojska Polskiego, harcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego